El nombre de origen francés Condamine o La Condamine puede hacer referencia a:

Personajes 

 Charles Marie de La Condamine (1701-1774), geodesista y naturalista francés.
 Pierre de La Condamine (1911 - 2007), literato e historiador francés.

Lugares 

 Condamine, comuna francesa en el departamento del Ain.
 Condamine, comuna francesa del Jura.
 La Condamine-Châtelard, comuna francesa de los Alpes de Alta Provenza.
 La Condamine, un distrito y barrio del principado de Mónaco.
 La rue La Condamine, calle que lleva el nombre en homenaje a Charles Marie de La Condamine en el 17 arrondissement de París.